Карачино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карачино — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Карачино — село в Тобольском районе Тюменской области.
 Карачино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.